Bauba steht für:
 Bauba (Gattung), eine in Südamerika heimische Gattung der Ringelwurm-Familie Ocnerodrilidae

Personen mit dem Familiennamen Bauba:
 Egidijus Bauba (* 1977), ehemaliger litauischer Eishockeyspieler und heutiger Trainer